Sluk-efter eller Slukefter kan henvise til flere ting:
 Sluk-efter (Bøstrup Sogn) – en bebyggelse i Bøstrup Sogn, Langeland Kommune
 Slukefter (Harreslev) - en bebyggelse i Harreslev, Sydslesvig, Tyskland
 Slukefter (Korup Sogn) – en bebyggelse i Korup Sogn, Odense Kommune
 Slukefter (København) - et spillested i København